Ali Coote (11 juni 1998, Bedford) is een Schots voetballer die doorgaans als flankaanvaller speelt. Hij ligt sinds eind december 2020 onder contract bij Bohemians FC.

Clubstatistieken 

Schots voetballer